In 1987 werd het 29ste Campeonato Brasiliense gespeeld voor clubs uit het Federaal District, waartoe de hoofdstad Brasilia behoort. De competitie, ook wel Candangão genaamd, werd georganiseerd door de FBF en werd gespeeld van 1 februari tot 23 augustus. Brasília werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Play-off
De winnaar kwalificeert zich voor het vierde toernooi en krijgt daar een bonuspunt.

Tweede toernooi

Eerste fase

Play-off
De winnaar kwalificeert zich voor het vierde toernooi en krijgt daar een bonuspunt.

Derde toernooi

Totaalstand drie toernooien

Vierde toernooi

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasiliense
Brasil